Вежа — старорусское название башни или шатра и ряд образованных от него топонимов:

 Вежа — традиционное жилище саамов.
 Вежа — деревня в Архангельской области.

См. также 
 Белая Вежа (значения)
 Вежаю
 Вежи